Baroffio ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Baroffio (1815–1893), Schweizer Jurist und Politiker
 Antonio Baroffio (1762–1825), italienisch-russischer Maler